Шушара (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 376 жителей (по переписи населения 1991 года — 472 жителя).

Демография 
В селе Шушара, по переписи 2002 года проживали 296 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,9 лет (39,3 года у мужчин и 42,5 года у женщин). В селе есть 139 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,71.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Шушара на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины